Spitzkofel ist der Name zweier Berge im Süden Österreichs:
Spitzkofel (Lienzer Dolomiten) (), der schroffste Gipfel in den Lienzer Dolomiten (Osttirol)
Spitzkofel (Gailtaler Alpen) (), ein Berg in den Gailtaler Alpen (Kärnten).